Mandić (plemstvo)
 Mandić (prezime)